Zeeburg, een voormalig stadsdeel van de gemeente Amsterdam;
 Herberg Zeeburg, voormalige horecagelegenheid;
 Zeeburgereiland, kunstmatig eiland in Amsterdam;
 Zeeburg (Guyana), dorp in Guyana;
 Gemaal Zeeburg, gemaal in Amsterdam.

Zie ook 
 Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk, voormalig waterschap in Noord-Holland (1437-1970);
 Noodziekenhuis Zeeburg, voormalig ziekenhuis in Amsterdam;
 Zeeburgerdijk, dijk en straat in Amsterdam;
 Begraafplaats Zeeburg, gesloten Joodse begraafplaats in Amsterdam;
 Zeeburg Dubbelbock, een biersoort.